Cesone Fabio Vibulano – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Quinto Fabio Vibulano – politico romano, console per tre volte
 Quinto Fabio Vibulano Ambusto – politico romano del V secolo a.C.
 Quinto Fabio Vibulano – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Marco Fabio Vibulano – politico romano del V secolo a.C., console nel 483 a.C. e nel 480
 Marco Fabio Vibulano – politico romano del V secolo a.C., console nel 442 a.C.
 Numerio Fabio Vibulano – politico e militare romano del V secolo a.C.